Camorra – attività criminale organizzata originaria della Campania
 Camorra – dote di 'ndrangheta
 Camorra – film del 1972 diretto da Pasquale Squitieri
 La camorra . composizione musicale di Astor Piazzolla
 Camorra newyorkese – organizzazione criminale
 Nuova Camorra Organizzata – organizzazione criminale campana
 Nuova camorra pugliese – organizzazione criminale pugliese